Streichquartett F-Dur steht für:

 Streichquartett F-Dur (Ravel) von Maurice Ravel (1902/1903)
 Streichquartett F-Dur nach Sonate op. 14,1 (Beethoven) von Ludwig van Beethoven (1798/1799)